Ráby, Tsjechië
Råby, Zweden